Niemcy:
 Leps – dzielnica miasta Zerbst/Anhalt

Osoby:
 Irene Leps – niemiecka ilustratorka
 Otto Friedrich von Leps – pruski generał